Имени Цюрупы — рабочий посёлок в Воскресенском районе Московской области России. Население —  чел. ().

География 
Расположен на реке Нерской (приток реки Москвы), в 15 км по прямой к северу от города Воскресенска, в 9,5 км по дорогам к северу от железнодорожной станции Конобеево (на линии Москва — Воскресенск).

История 
История села Ванилово и соседних деревень, из которых вырос посёлок им. Цюрупы, уходит в глубокую древность. Западнее Ванилова когда-то находился погост Милино, в нём стояла деревянная церковь св. Георгия. Ранее это была деревня Минина.

В Писцовой книге Коломенского уезда 1577—1578 годов записано: «Село Мининское, что была деревня Минина по конец поля реки Мерска, а в нем церковь Христова Страстотерпца Георгия…». Мерской здесь именуется река Нерская, которая и ныне протекает через посёлок. Это левый приток Москвы-реки. Названа она так, предположительно, по названию угро-финского племени меря, жившего на этой территории.

Ниже упоминается деревня Левычино (к югу от Ванилова): «Деревня Левыченская по обе стороны речки Перхуровки…».В эпоху Ивана Грозного этими землями владел Василий Степанович Собакин. Впоследствии они перешли во владение Николо-Угрешского монастыря.

В Дозорной книге Патриаршего Казённого Приказа за 1680 год (то есть через сотню лет после первого упоминания) встречается описание церкви «Христова Страстотерпца Георгия» в селе Милине: "В вотчине Никольского Угрешского монастыря от деревни Ванилово с полверсты на речке Мерске, едучи от Москвы по Касимовской дороге в 60 верстах, от тея дороги направо в трех верстах церковь великомученика Георгия деревена стоит без пения впусте, а в церкви царские двери и деисусы, на престоле Евангелие в десть (в целый печатный лист); евангелисты басемные (из тонкого листового серебра), да на жертвеннике сосуды оловянные все в целости, и крестьяне деревни Ванилова сказали: «построена де та церковь и впусте стоит издавна…».В 1687 году ключарь Большого Успенского собора в Москве отец Иоанн Григорьев подал на имя Патриарха челобитную о том, чтобы земли храма были переданы ему «в оброк».

6 июня патриарх Иоаким такой указ подписал: «Церкви великомученика Георгия, что на речке Мерске, церковная земля и пашня и сенные покосы отданы на оброк ему, ключарю на нынешний 7195 (1687) год и впредь до указу, а оброку ему велено светлейшего патриарха в домовую казну платить по рублю по 4 алтына в год. И те деньги на 7195 год взяты».В XIX веке Милино слилось с Ваниловом, позднее Ванилово полностью поглотило древний погост.

Новая история населённого пункта связана с развитием бумажно-ткацкой и красильно-апертурной фабрики А. Г. Гусева, выстроенной в 1900 году. После 1917 года фабрика получила название «Трудящийся рабочий», а после смерти наркома советского государственного и партийного деятеля, первого наркома продовольствия А. Д. Цюрупы (1928 год) она получила его имя.

В советское время на месте древней церкви великомученика Георгия и примыкавшего к ней кладбища построили здание больницы. Сам посёлок был образован из деревни (села) Ванилова в 1935 году, получив своё имя по названию фабрики.

Статус посёлка городского типа — с 1935 года.

В 1990-е годы фабрика прекратила существование.

В 2004 году в состав посёлка вошла территория расположенного рядом села Левычино.

Население

Экономика 
Ранее бывшая основным предприятием посёлка хлопчатобумажная фабрика была признана банкротом в 1999 году и на октябрь 2009 года не функционировала. В 2003-м году на фабрику были переведены производственные мощности ООО «Ашитково мебель», действующие и по сегодняшний день. По состоянию на сентябрь 2009 года на территории фабрики функционирует мебельное производство ООО «АшитковоМебель», предприятие по производству стекла ООО «Стеклолюкс Плюс», а также производство по изделий из пластмасс путём литья под давлением ООО «ПромТех».

Культура 
В посёлке действует школа. Первое здание было построено в 1934 году. Позднее в 1966 году было открыт дополнительный новый корпус. В старом здании размещались начальные классы. В настоящий момент здание снесено. В школе учился чемпион Олимпийских игр 1956 года, известный советский борец Парфёнов, Анатолий Иванович. Также в населённом пункте есть детский сад, дом престарелых, больница.

Транспорт 
Из Воскресенска через Конобеево в посёлок имени Цюрупы ходит автобус № 21.
Из Воскресенска через Виноградово в посёлок имени Цюрупы ходит автобус № 34.

Достопримечательности 

Сохранилась церковь Тихвинской Иконы Божией Матери (также называют церковью Георгия Победоносца на Голубцовом поле, построена архитектором П. П. Зыковым в 1881—1885 годах; трапезная перестроена в 1899 году Н. Д. Струковым).

Рядом с посёлком находится заказник «Сосновые леса на песчаных дюнах».

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Воскресенского района (Московская область)
Посёлки городского типа Московской области
Посёлок